Plumichiton är ett släkte av insekter. Plumichiton ingår i familjen skålsköldlöss. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Skålsköldlöss
Plumichiton